Риц () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст.   Официальный код  —  70 215.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Круг (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 Партия Rietzer Team занимает 3 места.
 uLR: 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля